Prachantakham (în ) este un district (Amphoe) din provincia Prachinburi, Thailanda, cu o populație de 52.570 de locuitori și o suprafață de 904,005 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 9 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 106 de sate (muban).

Amphoe în provincia Prachinburi